Rasmus Lindkvist – calciatore svedese
 Ulla Lindkvist – orientista svedese
 Ulrik Lindkvist – ex calciatore danese